Э́вертон (, ) — английская фамилия, бразильское имя, топоним и название спортивных команд.

Фамилия или имя 
 Эвертон, Клайв (род. 1937) — английский снукерист, бильярдист и журналист.
 Эвертон Антонио Перейра (род. 1979) — бразильский футболист.
 Эвертон Жозе Алмейда Сантос (род. 1989) — бразильский футболист.
 Эвертон Рибейро (род. 1989) — бразильский футболист.
 Эвертон Соарес (род. 1996) — бразильский футболист.
 Эвертон Энрике де Соуза (род. 1981) — бразильский футболист.
 Ромуалдо Эвертон Пенише (Пейшиньо) (род. 1979) — бразильский футболист.

Топоним 
  — город на северо-востоке штата Виктория, Австралия.
  — деревня в Центральном Бедфоршире, графства Бедфордшир, Англия.
 Эвертон — район в городе Ливерпуль, Англия.
  — деревня в общине Хордл, графства Хэмпшир, Англия.
  — деревня и община в графстве Ноттингемшир, Англия.
 Эвертон — город в округе Бун, штата Арканзас, США.
  — город в округе Дейд в штате Миссури, США.

Спортивные команды 
 «Эвертон» — английский футбольный клуб из Ливерпуля.
 «Эвертон» — английский женский футбольный клуб из Ливерпуля.
 «Эвертон» — чилийский футбольный клуб из Винья-дель-Мар.